Diana je ženské jméno odvozené ze jména římské bohyně lovu. Může jím být označeno: 

 základní významy
 Diana (mytologie) – římská bohyně lovu
 Diana (jméno) – ženské jméno
 Diana – princezna z Walesu 

 geografie
 Diana (Rozvadov) – vesnice, část obce Rozvadov v okrese Tachov
 Diana (zámek) – barokní zámek v majetku Kolowrat-Krakowských
 Diana (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Tachov
 Diana (region) – region v Madagaskaru
 Diana, též Výšina přátelství – vrchol (556 m n. m.) v Karlových Varech
 Rozhledna Diana – rozhledna na vrchu Přátelství v Karlových Varech
 Lanová dráha Diana – pozemní lanová dráha na vrch Přátelství v Karlových Varech

 hospodářství
 Diana (továrna) – továrna na výrobu letounů
 Diana (čokoláda) – značka čokolády, kterou uvedla na trh děčínská firma Harwig & Vogel
 Diana Company – český provozovatel sítě Diana Svět oříšků

 jiné
 Dajána (Diana) – píseň Paula Anky s českým textem Zdeňka Borovce (interpret Milan Chladil, později Kotvald & Hložek).

Externí odkazy